Карта — в обчислювальній техніці — носій даних, наприклад, прямокутна пластина. 

Магнітна карта — машинний носій даних, виготовлений у вигляді пластмасової карти з намагнічуваним шаром і призначений для записування, зберігання та зчитування даних у вигляді ділянок з заданим напрямком намагнічування.

Див. також

 Смарт-карта
 Цифрова карта
 Карта пам'яті
 Носій інформації
 Перфокарта

Джерело

ДСТУ 2869-94.